Йентяу () — вьетнамский топоним:
 Йентяу — уезд в провинции Шонла.
 Йентяу — город в уезде Йентяу, провинция Шонла.